Jakhalzen,  een diersoort binnen de familie van de hondachtigen
 De Jakhals, bijnaam van Ilich Ramírez Sánchez 
 De Jakhalzen, een segment uit De Wereld Draait Door